BME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Broome (Australia)